

Sigle 
 Data Encryption Standard – algoritmo di cifratura
 Deep Ecliptic Survey – ricerca astronomica di nuovi oggetti nella fascia di Edgeworth-Kuiper
 Delivered Ex Ship – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Discipline Economiche e Sociali – Corso di laurea quinquennale all'Università commerciale Luigi Bocconi
 Detached eddy simulation – simulazione numerica di flussi turbolenti
 Distretto di economia solidale – organizzazione territoriale che raggruppa organizzazioni, quali i gruppi di acquisto solidale, che hanno per scopo forme di economia solidale.
 Drug-eluting stent – Stent medicato a rilascio farmacologico che blocca la proliferazione cellulare, utilizzato per evitare la re-stenosi coronarica.
 Dizionario etimologico sardo di Max Leopold Wagner.

Codici 
 DES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Desroches (Seychelles)
 des – codice ISO 639-3 della lingua desano

Onomastica
Des – ipocoristico del nome proprio di persona maschile Desmond